Les lycées publics à Cotonou sont au nombre de deux. Ces lycées sont sous l'autorité du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle du Bénin.

Présentation générale

Notes et références 

Enseignement au Bénin
Lycée au Bénin